Badjo steht für:

 eine Ethnie im Malaiischen Archipel, siehe Bajau
 eine kleine, indonesische Insel bei Flores, siehe Badjo (Insel)